Marischka est le nom des personnes suivantes :
 Alexandra Marischka (née en 1945), actrice et photographe allemande
 Ernst Marischka (1893-1963), réalisateur et scénariste autrichien
 Franz Marischka (1918-2009), réalisateur, acteur, producteur et scénariste autrichien
 Georg Marischka (1922-1999), réalisateur, acteur et scénariste autrichien
 Hubert Marischka (1882-1959), cinéaste autrichien
  (née en  1968), actrice française
  (1912-1991), footballeur autrichien

Homonymie